Castrada är ett släkte av plattmaskar. Castrada ingår i familjen Typhloplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Castrada